Le terme « grand oblique » peut faire référence à :
 le muscle oblique externe de l'abdomen, dit aussi le grand oblique de l'abdomen ;
 le muscle oblique inférieur de la tête, dit aussi le grand oblique de la tête ;
 le muscle oblique supérieur de l'œil, dit aussi le grand oblique de l'œil.